CA 133 steht für:
 California State Route 133, eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende State Route im US-Bundesstaat Kalifornien

CA-133 steht für:
 USS Toledo (CA-133), ein Kreuzer der Baltimore-Klasse der US-Navy

Ca.133 steht für:
 Caproni Ca.133, ein dreimotoriges italienisches Transportflugzeug

CA133